Le mot attaque peut désigner :

 attaque aérienne ou bombardement, stratégie militaire.
 attaque au couteau, agression physique entre personnes.
 attaque de panique, survenue brutale d'une sensation de peur intense.
 attaque de train, méthode criminelle permettant de s'emparer de valeurs.

Sport 
 attaque en sports de combat, mouvement offensif réalisé en direction de l'adversaire en vue de prendre le dessus.
 attaque en escrime, offensive initiale qui s'effectue en allongeant le bras.
 attaque, technique qui consiste pour les joueurs à repousser leurs adversaires.
 attaque, ensemble des joueurs d'une équipe de sport collectif chargé de l'offensive et destiné à faire évoluer le score à son profit.
 attaque en triangle, stratégie offensive utilisée au basket-ball.

Arts

Cinéma 
 Attaque (1956), film réalisé par Robert Aldrich.
 Attaque au Cheyenne Club (1970), 
 Attaque d'une mission en Chine (1900), 
 Attaque nocturne (1931), 
 Attaque sur Léningrad (2009), 
 Attaque sur le mur de l'Atlantique (1968), 
 L'Attaque du requin à deux têtes (2012).

Télévision 
 Attaque à Sunnydale (1997),

Musique 
 attaque d'un son, partie initiale et percussive d'un son produit par un instrument de musique.
 attaque d'un son : en acoustique, élargissement à tous les sons de l'attaque en musique.
chef d'attaque, référent d'un pupitre dans un orchestre. 
signal d'attaque, geste du chef d'orchestre précèdé de la levée permettant aux musiciens de commencer une phrase musicale. 
 Attaque 77, groupe de punk rock argentin.

Peinture 
 L'Attaque de la diligence (1787), peinture de Francisco de Goya.

Littérature 

 attaque en Birmanie,

Biologie 
 attaque de la mouche des fruits en Californie, 
 attaque de requin, 
 attaques de requins dans le New Jersey en 1916, 
 attaque de tigre,

Médecine 
Attaque, défaillance d'un organe vital en médecine.
 attaque cardiaque, maladie qui concerne le cœur et la circulation sanguine.
 attaque cérébrale ou attaque d'apoplexie, accident vasculaire cérébral.

Histoire

Antiquité-1900 

 attaque de nuit à Targoviste (Actuelle Roumanie), 1462
 attaque d'Anvers en 1583
 attaque de German Flatts en 1757 (Province de New York)
 attaque de Saint-Paul en 1809 (La Réunion)
 attaque de Sainte-Rose  en 1809 (La Réunion)
 attaque de la Garde à Waterloo en 1815 en Belgique
 attaque du camp de Looking Glass en 1877 aux États-Unis

1901-1920

1921-1950 

 attaque du fort d'Ében-Émael, en 1940 en Belgique
 attaques allemandes sur Nauru, en 1940 dans le Pacifique
attaque de Pearl Harbor en 1941
attaque du Prince of Wales et du Repulse en 1941 au large de la côte est de la Malaisie
attaque aérienne de Lookout en 1942 aux États-Unis
 attaque d'Aruba en 1942
attaque dans la baie de Sydney en 1942
attaque de Tatsinskaïa en 1942 (URSS)
attaque sur Broome, en 1942 en Australie
 attaque aérienne sur Swinemünde en 1945 (Allemagne Nazie)
attaque de Yokosuka en 1945 au Japon

1951-1990 

 attaque du Camp Holloway en 1965, Sud-Viêt Nam
attaque du car scolaire d'Avivim en 1970 en Israël
attaque de Nahariya de 1979,
attaque sur H-3 en 1981 (Iraq)
 attaque contre l'ambassade américaine à Beyrouth en 1983
 attaque bioterroriste de The Dalles, 1984, États-Unis

1991-2000 

 attaque au mortier du 10 Downing Street,
 attaque de la base militaire Girasoles en 1991 en Colombie

2001-2010 

 attaque du vol DHL en 2003 à Bagdad,
attaque de Naltchik des 13 et 14 octobre 2005,
attaque de la corvette Hanit en 2006 au large du Liban
attaque des champs pétrolifères d'Abole en Éthiopie, 2007

 attaques à Bombay du 26 au 29 novembre 2008,
attaque de la prison de Sarposa en 2008 en Afghanistan

 attaque contre la famille royale néerlandaise de 2009,
 attaques de Lahore du 28 mai 2010,
attaque de la prison de Bauchi en 2010 au Nigeria

2011-aujourd'hui 
 attaque d'Azazga en 2011 en Algérie 
 attaque contre un poste-frontière entre l'Égypte et Israël en 2012,
 attaque de Benghazi de 2012, 
 attaques de décembre 2013 en République démocratique du Congo, 
 attaque du centre commercial Westgate, en 2013 au Kénya 
 attaque de Mangaïzé en 2014 au Niger 
 attaque de Tchibarakaten en 2014 au Niger 
 attaque de la chambre du peuple afghane de 2015, 
 attaque d'une école de Trollhättan en 2015 
 attaque de l'hôtel Byblos de Sévaré en 2015 au Mali 
 attaque de l'université de Garissa en 2015 au Kenya 
 attaque du Curtis Culwell Center en 2015 au Texas 
 attaque du musée du Bardo, en 2015 en Tunisie 
 attaques de juin 2016 à Aktioubé,
 attaques de juin 2016 à Mogadiscio,
 attaque contre l'ambassade saoudienne à Téhéran en 2016
 attaque de l'université de Charsadda en 2016 au Pakistan
 Attaques à la roquette de 2020 à Asmara (Érythrée) 
 Attaques au couteau de Croydon, 2021, Royaume Uni

Autres attaques 
 attaques aériennes américaines au Pakistan, de 2004 à 2018
 attaques d'Israël à la roquette par les Palestiniens, depuis 2001

Faits divers (attaques de train) 

attaque du train de l’or, en 1938 à Marseille
 attaque du train postal Glasgow-Londres, en 1963 en Angleterre

Informatique 
 attaque de Mitnick en 1994
attaque des 51% ou attaque Goldfinger, attaque sur la chaîne de blocs du Bitcoin qui bloque les transactions.
 attaque d'annuaire, envoi de pourriels basée sur la génération d'adresses email.
 attaque de l'homme du milieu, attaque qui intercepte les communications sans que les deux parties s'en rendent compte.
 attaque par analyse du trafic, attaque par canal auxiliaire qui consiste à tirer des informations de flux de communications en dehors de leur contenu.
 attaque par canal auxiliaire, attaque informatique qui exploite les failles dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et non la méthode elle-même.
 attaque par démarrage à froid, attaque par canal auxiliaire qui consiste à récupérer les clés de chiffrement par un accès physique à un ordinateur.
 attaque par déni de service, attaque informatique qui a pour but de rendre un service indisponible.
 attaque par prédiction de branches, méthode qui exploite l'architecture des processeurs.
 attaque par rebond, attaque informatique qui passe par des systèmes intermédiaires permettant de rester caché.
 attaque par rejeu, attaque réseau dans laquelle une transmission est interceptée et répétée.
 attaque par relais, similaire à l'attaque de l'homme du milieu et l'attaque par rejeu.
 attaque de point d'eau ou attaque de trou d'eau, cyberattaque mise en place par le gang Elderwood and 2012.
 attaque Sybil, attaque par création de fausses identités dans un système de réputation.
 attaque TCP reset, consiste à interrompre les connexions TCP/IP.

Cryptanalyse 
En cryptologie, une attaque est le fait pour un adversaire d'exploiter une faille dans un système cryptographique.
 attaque des anniversaires ou attaque par le paradoxe des anniversaires, attaque de cryptanalyse qui modifie les communications entre personnes.
 attaque boomerang, version améliorée de cryptanalyse différentielle.
 attaque par clé apparentée, forme de cryptanalyse qui exploite les similarités de différentes méthodes de chiffrement.
 attaque de collisions, attaque sur une fonction de hachage cryptographique.
 attaque par corrélation, méthode contre le chiffrement de flux qui exploite les limitations des générateurs pseudo-aléatoires.
 attaque par dictionnaire, méthode qui permet de retrouver un mot de passe ou une clé de chiffrement.
 attaque par faute, attaque qui consiste à provoquer des erreurs dans un système pour en extraire les informations.
 attaque par force brute, méthode qui essaie toutes les combinaisons possibles pour trouver un mot de passe ou une clé de chiffrement.
 attaque par mot probable, attaque permet de déduire une clé de chiffrement en connaissant ou supposant une partie du message.
 attaque par sondage, attaque invasive de cryptanalyse.
 attaque de préimage, attaque sur une fonction de hachage cryptographique.
 attaque rectangle, extension de l'attaque boomerang.
 attaque temporelle, méthode qui essaie de découvrir des informations secrètes en étudiant le temps mis pour effectuer certaines opérations.
 attaque de Wiener, attaque contre le chiffrement RSA.
 attaque XSL, méthode heuristique contre le chiffrement par bloc.
 attaque à texte clair connu, attaque qui permet de déduire la clé de chiffrement à partir du message clair et de sa forme cryptée.

Jeu d'échecs 
 attaque Barry, 
 attaque Durkin, 
 attaque est-indienne, 
 attaque grand prix, 
 attaque Max Lange, 
 attaque Panov, 
 attaque Parham, 
 attaque Richter-Rauzer, 
 attaque Richter-Veressov, 
 attaque Rossolimo, 
 attaque Sozine, 
 attaque Stonewall, 
 attaque Torre, 
 attaque Trompowsky, 
 attaque anglaise, 
 attaque à la découverte,

Autres 
 attaque syllabique, première partie d'une syllabe.
 attaque, première phrase d'un article en journalisme.
 L'Attaque, jeu de société (1909).

Voir aussi 
 
 
 Liste d'attaques terroristes islamistes